Accurse peut désigner :

 Accurse, jurisconsulte du début du  ;
 Franciscus Accurse, également juriste, fils du précédent ;
 Marie-Ange Accurse (Mariangelo Accursio), écrivain, philosophe savant italien du .